

Patronymes 

 Antoine Risso (1777-1845), naturaliste niçois ;
 Eduardo Risso (1961-), dessinateur argentin ;
 Eduardo Risso (1925-), rameur uruguayen ;
 Joseph Risso (1920-2005), un ancien pilote français du Normandie-Niémen ;
 Juan Risso (né en 1942), footballeur argentin ;
 Roberto Risso (1925-2010), acteur italien.

Autres 
 Risso est l'abréviation botanique standard d'Antoine Risso : consulter la Liste des abréviations d'auteur en taxinomie végétale.
 Le dauphin de Risso (Grampus griseus), espèce de cétacés de la famille des Delphinidae.
 Risso, ville d'Uruguay.

Homonymie de toponyme